Анаи́с Шевалье-Буше (; ) — французская биатлонистка, серебряный призёр олимпийских игр 2022 года в смешанной эстафете и в индивидуальной гонке, а также бронзовый призёр олимпийских игр 2018 в эстафете, серебряный призёр чемпионата мира 2016 в эстафете, серебряный призёр чемпионата мира 2017 в смешанной эстафете, бронзовый — в спринте и эстафете. Победитель и призёр этапов Кубка мира.

На XXIV зимних Олимпийских играх в феврале 2022 года в Пекине, Анаис в первый день соревнований в составе смешанной эстафетной команды Франции завоевала олимпийскую серебряную медаль. Спустя два дня в индивидуальной гонке на 15 километров завоевала ещё одну серебряную медаль.

Результаты

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Выступления на юниорских соревнованиях

Кубок мира 
 Дебют: 6 декабря 2013 года на 2-ом этапе Кубка мира 2013/14 в австрийском Хохфильцене.
 Первые очки: 6 декабря 2013 года в первой же гонке заняла 27 место и набрала 14 очков.
 Первый подиум в эстафете: 6 декабря 2013 года в дебютной гонке за сборную Франции на 2-ом этапе Кубка мира 2013/14 в австрийском Хохфильцене заняла 3 место.
 Первый личный подиум: 16 декабря 2016 года в спринтерской гонке заняла 2 место на 3-ем этапе Кубка мира 2016/17 в чешском Нове-Место-на-Мораве.
 Лучший результат: 17 декабря 2016 года — 1 место в гонке преследования на 3-ем этапе Кубка мира 2016/17 в чешском Нове-Место-на-Мораве.
 Первая личная медаль на чемпионатах мира: 10 февраля 2017 в спринте завоевала бронзовую медаль в австрийском Хохфильцене.

Результаты выступлений в Кубке мира

Победы 

Личные (по состоянию на 26 марта 2022)

Эстафеты (по состоянию на 26 марта 2022)

Семья 
28 октября 2019 года родила дочь Эми.

Младшая сестра Хлоя (род. 1995) также занимается биатлоном и входит в состав сборной Франции.

Примечания 

Биатлонисты Франции
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года